Palatine Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Palatine Township (Illinois)
 Palatine Township (South Dakota)